Nurghaliew () ist ein kasachischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
 Bolat Nurghaliew, Generalsekretär der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit
 Schomart Nurghaliew, ehemaliger Bürgermeister der kasachischen Stadt Qostanai

Siehe auch:
 Nurgalijew